Деканат:

 Деканат — в высших учебных заведениях организационный центр по управлению работой факультета, возглавляемый деканом.
 Деканат — в католической церкви составная часть епархии, объединяющая рядом расположенные приходы. Аналог термина «благочиние» в Русской православной церкви.